397 км, 397-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 397 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Смоленская область). Код 170432.
 397 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Липецкая область). Код 593654.
 397 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 280721.
 397 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Псковская область). Код 066686.
 397 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Тобол — Житикара, Казахстанская железная дорога. Код 683482.
 397 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Костанай — Новоишимская, Казахстанская железная дорога. Код 684355.